Коса́рь (также серп, секач, серп-секач, косарь-серп) сосново-мазинского типа (по Сосново-Мазинскому кладу, обнаруженного в 1901 году у села Сосновая Маза Хвалынского уезда Саратовской губернии, ныне Хвалынский район Саратовской области) — бронзовое орудие (медный сплав со следами железа), наиболее распространённое в позднем бронзовом веке. 

Все названия этих орудий не оригинальны, а даны исследователями. Косарь имеет широкий клинок с горбатым обухом, оформленным утолщённым бортиком — ребром жёсткости. У большинства экземпляров на несколько зауженном заднем конце находится одно маленькое круглое или реже треугольное отверстие. У некоторых в отверстие вварен штырь. Отличается от обычных бронзовых серпов прямым лезвием, отсутствием рукоятки-крюка или пары отверстий для прикрепления деревянной рукоятки. А в отличие от серповидных ножей, остриё косаря не подходит для нанесения хоть какого колющего удара. Но известны бронзовые серпы и с одним отверстием на конце, а косарь, редком случае, имеет в задней части короткую вытянутость с двумя отверстиями, что-то вроде рукоятки.

Распространение и схожие виды 
Косари массово представлены в составе кладов и одиночно в срубной культуре бронзового века, а также в культурах андроновского культурного массива: еловской и ирменской культурах. Также в карасукской культуре имеются ножи с аналогичными клинками, но с простыми литыми металлическими рукоятками. Находки косарей имеются также в Средней Азии. В раннем железном веке косари уже не использовались, за исключением территории Минусинской и Канской котловин и относящихся к карасукской и тагарской культурам. Они отличаются большим, чем у андроновских, изгибом обуха и вогнутым лезвием. Один обнаруженный экземпляр среднеазиатских косарей отличается полностью закруглённой передней частью и большим, чем обычно отверстием сзади. У, возможно, функционально близкого к косарям орудия из Китая, наоборот, — прямой обух при сильно закруглённом спереди лезвии и расположенная под углом к обуху художественно оформленная металлическая рукоятка.

Назначение 
Назначение косарей до конца не выяснено. Многие из известные находок являются полуфабрикатами, так как не подвергались постлитейной обработке, а также не имеют рукояток, которые, по некоторым предположениям, должны быть приварены. Но другие изделия были в разной степени доработаны и явно являлись рабочими орудиями, после чего стали материалом для дальнейшей переплавки в составе литейных кладов. По одной из версий, они использовались для расчистки угодий от мелкой поросли или как серпы. По другой версии, эти орудия должно быть как-то связаны с животноводством, так как были распространены именно у скотоводов. Есть мнение о боевом, а также универсальном назначении этих клинков.

Возможно, эти орудия и не должны были снабжаться рукоятками, о чём свидетельствует подобие рукоятки на некоторых экземплярах, отделённой от лезвия небольшим уступом. На цельнометаллических ножах и бритвах упомянутых культур одиночные отверстия располагаются всегда на заднем конце рукоятки, то есть они служили для прикрепления темляка или какого-то подвеса. Аналогично, косари могли быть готовыми изделиями с отверстиями на заднем конце. В таком случае, рукояткой может служить просто более узкий задний конец, торец которого к тому же, как и обух, прикрывает утолщение-бортик. Рукояткой мог служить даже весь обух изделия (как у ножа улу).

Орудия железного века 
Коса́рь — железное орудие, применяемое для жатвы в Восточной Европе раннего железного века. Имел различную форму режущей кромки: примерно прямую, слабо- или сильново́гнутую. Предполагается, что применялся при подсечном земледелии, особенно варианты с более прямым лезвием, которые более удобны для сбора редких колосьев, посаженных в ямки.

См. также 
 Кама (серп)
 Каменный нож-серп
 Секач
 Серп

Примечания

Литература 
 Лобода А. Ю., Шишлина Н. И. Серпы Сосново-Мазинского клада: реконструкция производства и вероятного использования на основе данных метрического и трасологического анализа // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института археологии АН СССР. — 2020. — Вып. 258. — С. 151—164.

Ссылки 
 Мягких И. В. Серповидные ножи доисторической эпохи Восточно-Европейской равнины, Центральной Азии и Сибири. — 2012 г.

Археологические артефакты
Археологические артефакты по типу